Murmanszk, város Oroszországban, a Kola-félszigeten
Murmanszk-140, Osztrovnoj zárt város szovjet időszakban használt kódneve
Murmanszk-Északkelet, a Szeveromorszk–3 katonai repülőtér másik ismert neve
Murmanszki terület, Székhelye Murmanszk